Il grande giuoco (The Big Gamble), film del 1931 diretto da Fred Niblo
Il grande giuoco (Le Grand Jeu), film del 1954 diretto da Robert Siodmak